Рафаэл дус Анжус Соза (; МФА: ; род. 26 октября 1984 года, Нитерой, штат Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бразильский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории, бывший чемпион UFC в лёгком весе. Занимает 8 строчку официального рейтинга  UFC в лёгком весе.

Ранние годы 
В одном из своих интервью дус Анжус рассказывал, что был проблемным ребёнком. Он постоянно попадал в неприятности, которые зачастую заканчивались драками в родном городе Нитерой.  Занятия единоборствами дус Анжус начал с бразильского джиу-джитсу под руководством Даниэла Матеуса в девятилетнем возрасте. Интенсивные тренировки помогли ему бросить хулиганский образ жизни.

Карьера 
Профессиональная карьера дус Анжуса в смешанных единоборствах началась с переменным успехом в Бразилии. Карьерная статистика дус Анжуса после первых четырёх поединков составляла 2-2, причем оба поражения были приняты раздельным решением. Это не помешало ему в дальнейшем завоевать девять побед подряд, шесть из которых были выиграны сдачей соперников. Заработав статистику 11-2 в бразильских организациях и Pancrase, дус Анжус привлёк внимание UFC.

Титулы и достижения 
 Ultimate Fighting Championship
 Бывший чемпион UFC в лёгком весе (один раз)
 Одна успешная защита титула
 Обладатель премии «Лучший бой вечера» (три раза) против Тайсона Гриффина, Тони Фергюсона и Пола Фельдера
 Обладатель премии «Болевой приём вечера» (один раз)против Терри Этима
 Обладатель премии «Выступление вечера» (четыре раза) против Бенсона Хендерсона, Энтони Петтиса и Дональда Серроне и Нила Магни
 Наибольшее количество побед единогласным решением в истории UFC (11)</small>
 Наибольшее количество побед единогласным решением в истории лёгкого веса UFC (7) вместе с Франсиску Триналду</small>
 Пятое место по количеству побед в истории UFC (20) 
 Крупнейшее разочарование полугодия (2015) против Энтони Петтиса на UFC 185

Статистика 

|Победа
|align=center|32-14
| Брайан Барберена
|Сдача (удушение сзади)
|UFC on ESPN: Томпсон vs. Холланд
|
|align=center|2
|align=center|3:20
|Орландо, Флорида, США
|
|-
| Поражение
|align=center|31-14
| Рафаэль Физиев
|TKO (удары руками)
|UFC on ESPN: Дус Анжус vs. Физиев
|
|align=center|5
|align=center|00:18
|Лас-Вегас, Невада
|
|-
|Победа
|align=center|31-13
| Ренато Мойкано
|Единогласное решение
|UFC 272
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|30-13
| Пол Фельдер
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Felder vs. dos Anjos
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|29-13
| Майкл Кьеза
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Blaydes vs. dos Santos
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Роли, США
|
|-
|Поражение
|align=center|29-12
| Леон Эдвардс
|Единогласное решение
|UFC on ESPN: dos Anjos vs. Edwards
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Сан-Антонио, США
|
|-
|Победа
|align=center|29-11
| Кевин Ли
|Удушающий приём (треугольник руками)
|UFC Fight Night: dos Anjos vs. Lee
|
|align=center|4
|align=center|3:47
|Рочестер, США
|
|-
|Поражение
|align=center|28-11
| Камару Усман
|Единогласное решение
|The Ultimate Fighter 28 Finale
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|28-10
| Колби Ковингтон
|Единогласное решение
|UFC 225
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Чикаго, США
|
|-
|Победа
|align=center|28-9
| Робби Лоулер
|Единогласное решение
|UFC on Fox 26: Lawler vs Dos Anjos 
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Канада, США
|
|-
|Победа
|align=center|27-9
| Нил Магни
|Сабмишн (ручной треугольник)
|UFC 215
|
|align=center|1
|align=center|3:43
|Канада, США
|«Выступление вечера».
|-
|Победа
|align=center|26-9
| Тарек Саффедин
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Holm vs. Correia
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Каланг, Сингапур
|Дебют в полусреднем весе.
|-
|Поражение
|align=center|25-9
| Тони Фергюсон
|Единогласное решение
|The Ultimate Fighter Latin America 3 Finale
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Мехико, Мексика
|«Лучший бой вечера».
|-
|Поражение
|align=center|25-8
| Эдди Альварес
|Технический нокаут (удары)
|UFC Fight Night 90: Dos Anjos vs. Alvarez
|
|align=center|1
|align=center|4:49
|Лас-Вегас, США
|Утратил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
|-
|Победа
|align=center|25-7
| Дональд Серроне
|Технический нокаут (удары)
|UFC on Fox: dos Anjos vs. Cerrone 2
|
|align=center|1
|align=center|1:06
|Орландо, США
|Защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. «Выступление вечера».
|-
|Победа
|align=center|24-7
| Энтони Петтис
|Единогласное решение
|UFC 185
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Даллас, США
|Завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе. «Выступление вечера».
|-
|Победа
|align=center|23-7
| Нейт Диас
|Единогласное решение
|UFC on Fox: dos Santos vs. Miocic
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Финикс, США
|Диас не уложился в вес (72,85 кг).
|-
|Победа
|align=center|22-7
| Бенсон Хендерсон
|Нокаут (удар)
|UFC Fight Night: Henderson vs. dos Anjos
|
|align=center|1
|align=center|2:31
|Талса, США
|«Выступление вечера».
|-
|Победа
|align=center|21-7
| Джейсон Хай
|Технический нокаут (удары)
|UFC Fight Night: Henderson vs. Khabilov
|
|align=center|2
|align=center|3:36
|Альбукерке, США
|
|-
|Поражение
|align=center|20-7
| Хабиб Нурмагомедов
|Единогласное решение
|UFC on Fox: Werdum vs. Browne
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Орландо, США
|
|-
|Победа
|align=center|20-6
| Дональд Серроне
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Condit vs. Kampmann 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Индианаполис, США
|
|-
|Победа
|align=center|19-6
| Эван Данэм
|Единогласное решение
|UFC on FX: Belfort vs. Rockhold
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Жарагуа-ду-Сул, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|18-6
| Марк Бочек
|Единогласное решение
|UFC 154
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Монреаль, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|17-6
| Энтони Нжокуани
|Единогласное решение
|UFC on Fuel TV: Munoz vs. Weidman
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сан-Хосе, США
|
|-
|Победа
|align=center|16-6
| Камал Шалорус
|Удушающий приём (сзади)
|UFC on Fuel TV: Korean Zombie vs. Poirier
|
|align=center|1
|align=center|1:40
|Фэрфакс, США
|
|-
|Поражение
|align=center|15-6
| Глейсон Тибау
|Раздельное решение
|UFC 139
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сан-Хосе, США
|
|-
|Победа
|align=center|15-5
| Джордж Сотиропулос
|Нокаут (удар)
|UFC 132
|
|align=center|1
|align=center|0:59
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|14-5
| Клей Гвида
|Сдача (травма челюсти)
|UFC 117
|
|align=center|3
|align=center|1:51
|Окленд, США
|
|-
|Победа
|align=center|14-4
| Терри Этим
|Болевой приём (рычаг локтя)
|UFC 112
|
|align=center|2
|align=center|4:30
|Абу-Даби, ОАЭ
|«Болевой приём вечера».
|-
|Победа
|align=center|13-4
| Кайл Брэдли
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Maynard vs. Diaz
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Фэрфакс, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-4
| Роб Эмерсон
|Единогласное решение
|UFC 103
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Даллас, США
|
|-
|Поражание
|align=center|11-4
| Тайсон Гриффин
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Condit vs. Kampmann
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Нашвилл, США
|«Лучший бой вечера».
|-
|Поражение
|align=center|11-3
| Джереми Стивенс
|Нокаут (удары)
|UFC 91
|
|align=center|3
|align=center|0:39
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
| Такафуми Оцука
|Раздельное решение
|Fury FC 6 — High Voltage
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
| Такаити Хираяма
|Болевой приём (рычаг локтя)
|Pancrase: Shining 5
|
|align=center|1
|align=center|1:25
|Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
| Габриэл Миглиоли
|Единогласное решение
|Fury FC 5 — Final Conflict
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
| Данилу Шерман
|Болевой приём (кимура)
|Fury FC 4 — High Voltage
|
|align=center|2
|align=center|3:38
|Терезополис, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|7-2
| Маурисиу Реис
|Удушающий приём (сзади)
|XFC — Brazil
|
|align=center|1
|align=center|6:24
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
| Тиагу Меллер
|Удушающий приём (сзади)
|XFC — Brazil
|
|align=center|1
|align=center|7:28
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|5-2
| Жоил де Оливейра
|Удушающий приём (сзади)
|Juiz de Fora — Fight 4
|
|align=center|1
|align=center|2:50
|Жуис-ди-Фора, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|4-2
| Матеус Триндади
|Единогласное решение
|Shooto — Brazil 11
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|3-2
| Диогу Оливейра
|Болевой приём (рычаг локтя)
|TFMMA — Top Fighter MMA 2
|
|align=center|2
|align=center|н/д
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|2-2
| Жорже Брито
|Раздельное решение
|Arena — BH Combat
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Минас-Жерайс, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
| Фелипе Аринелли
|Технический нокаут (остановка по решению врача)
|Juiz de Fora — Fight 2
|
|align=center|2
|align=center|н/д
|Жуис-ди-Фора, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|1-1
| Жуан Паулу Алмейда
|Единогласное решение
|Arena — BH
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Минас-Жерайс, Бразилия
|
|-
| Поражение
|align=center|0-1
| Адриану Абу
|Раздельное решение
|Juiz de Fora — Fight 1
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Жуис-ди-Фора, Бразилия
|
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств Бразилии
Чемпионы Ultimate Fighting Championship